Hrabstwo Norfolk – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne we wschodniej Anglii
 Hrabstwo Norfolk – hrabstwo w USA, w centralnej części stanu Massachusetts
 Hrabstwo Norfolk – historyczne hrabstwo w Ontario, w Kanadzie
 Norfolk – miasto w stanie Wirginia (USA)
Zobacz też:
 Norfolk